UCL son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 La Universidad Católica de Lovaina; 
 El University College de Londres; o
 La Liga de Campeones de la UEFA (UEFA Champions League).
 Unión Centrista Liberal (UCL), partido político español.

Siglas